

Cinema 
 Alien – saga cinematografica statunitense
 Alien – film del 1979 diretto da Ridley Scott
 Aliens - Scontro finale – film del 1986 diretto da James Cameron
 Alien 3 – film del 1992 diretto da David Fincher
 Alien - La clonazione – film del 1997 diretto da Jean-Pierre Jeunet

Fumetto 
 Alien – personaggio dei fumetti derivato dalla creatura extraterrestre del film omonimo

Informatica 
 Alien – convertitore di pacchetti software

Letteratura 
 Alien – romanzo di Alan Dean Foster del 1979, tratto dalla sceneggiatura del film omonimo

Musica 
 Alien – gruppo musicale AOR/hard rock svedese
 Alien – album della colonna sonora del film omonimo, composta da Jerry Goldsmith
 Alien – album degli Alien del 1988
 Alien – EP dei Tankard del 1989
 Alien – singolo dei Pennywise del 1999, dall'album Straight Ahead
 Alien – album degli Strapping Young Lad del 2005
 Alien – album di Giovanni Allevi del 2010
 Alien – terzo singolo dall'album Britney Jean di Britney Spears
 Alien – singolo di Jonas Blue e Sabrina Carpenter del 2018
 Alien – album dei Northlane del 2019

Televisione 
 Alienazioni (Alien), episodio della settima stagione di Law & Order - Unità vittime speciali
 Alien, serie televisiva

Videogiochi 
 Alien – videogioco d'azione della Atari
 Alien – avventura testuale per Commodore 64

Pagine correlate 
 Alieno

Altri progetti